Група Б на Европском првенству 2020. одржава се од 12. до 21. јуна 2021, на стадиону Паркен у Копенхагену и на стадиону Санкт Петербург у Санкт Петербургу. У групи играју Данска, Финска, Белгија и Русија. Двије првопласиране репрезентације пролазе међу најбољих 16, као и могуће трећепласирана репрезентација, ако по учинку буде међу четири најбоље трећепласиране репрезентације од укупно шест.

Побједник групе Б у осмини финала игра против трећепласираног из група А, Д, Е или Ф. Другопласирани из групе Б у осмини финала игра против другопласираног из групе А, док трећепласирани из групе Б, уколико се пласира у осмину финала, може да игра против побједника група Е и Ф.

Тимови

Резултати

Прво коло

Данска—Финска 
У 43. минуту, утакмица је била суспендована након што је дански фудбалер — Кристијан Ериксен, колабирао због застоја срца. Пребачен је у оближњу болницу гдје је стабилизован. Утакмица је настављена у 20.30 часова.

Белгија—Русија

Друго коло

Финска—Русија

Данска—Белгија

Треће коло

Русија—Данска

Финска—Белгија

Табела и статистика

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Група Б на сајту UEFA.com

Европско првенство у фудбалу 2020.